Neomura, um clado ainda especulativo,  é o antepassado hipotético dos domínios Archaea e Eukaryota. 

O grupo foi proposto pela primeira vez por  Thomas Cavalier-Smith que, segundo sua proposta,  é  originário de  bactérias  "Gram-positivas" ( Actinobacteria) que evoluíram produzindo novas membranas celulares.  

De acordo com Cavalier-Smith, a distinção entre Neomura e bactéria foi marcada por vinte adaptações evolucionárias, que acompanharam ou  derivaram de outras duas adaptações importantes: o desenvolvimento de histonas para substituir o  DNA girase e a perda da parede celular de  peptidoglicano que é substituída por outra de glicoproteína. A palavra “Neomura” reflete esta última mudança: significa "paredes novas".

Referências 
 Thomas Cavalier-Smith, The origin of eukaryote and archaebacterial cells, Ann NY Acad Sci 503: 17–54 (1987)
 Thomas Cavalier-Smith, The neomuran origin of archaebacteria, the negibacterial root of the universal tree and bacterial megaclassification, International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 52: 7–76 (2002)

Organismos